Akira Yoshida (1971–), rugbista a 15 internazionale giapponese
 Akira Yoshida (1986–), calciatore a 5 giapponese